XII турнир на Кубок мира по волейболу среди мужских команд проходил в Нагое, Кагосиме, Осаке, Кумамото, Фукуоке, Хамамацу и Токио с 20 ноября по 4 декабря 2011 года.

Соревнование являлось первым этапом отбора на Игры XXX Олимпиады — призёры Кубка мира стали обладателями путёвок в Лондон-2012.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 12 сборных:
 команда страны-организатора,
 пять победителей континентальных чемпионатов 2011 года,
 четыре из пяти вице-чемпионов континентов, определяемые по рейтингу Международной федерации волейбола (по состоянию на 15 января 2011 года),
 две команды, получившие специальные приглашения от FIVB (из числа участвовавших в финальных турнирах континентальных чемпионатов 2011 года).

  
'Рейтинг вице-чемпионов континентов (по состоянию на 15 января 2011 года)
  

 Арены 

 Ход турнира 
Основная борьба за три путёвки на Олимпийские игры в Лондоне развернулась между сборными России, Польши, Бразилии и Италии, в то время как неудачно стартовавшие сборные Сербии и США досрочно выбыли из этой гонки, а прогрессирующим командам Кубы и Аргентины не хватило опыта на длинной турнирной дистанции.

После трёх матчей первого раунда Кубка только две команды — сборные России и Польши — не имели очковых потерь, но в матчах четвёртого тура россияне, в составе которых из-за травмы ещё не мог провести полноценный матч капитан Тарас Хтей, вчистую уступили бразильцам, а поляки во встрече с главным «возмутителем спокойствия» — руководимой знаменитым Хулио Веласко сборной Ирана, взяв третью партию с рекордным счётом 25:8 и ведя в четвёртом сете 16:11, сенсационно проиграли. Сложный календарь заключительной части Кубка мира для сборной Польши привёл к потере ею трёх очков в матчах с Италией и Бразилией, а российская команда, больше не имевшая поражений, вышла на первое место.

По воле календаря эти две сборные в последний день турнира определили обладателя Кубка мира в очной встрече, причём российским волейболистам для завоевания трофея достаточно было выиграть две партии. Они перевыполнили эту задачу — при счёте 2:1, означавшем для России 1-е место («золотое» очко для российской сборной принёс Александр Волков), большинство игроков основного состава ушли с площадки, а заменившие их запасные довели матч до победы, несмотря на то, что четвёртый сет завершился в пользу поляков, а в пятом россияне проигрывали 9:14, но, как и в других матчах турнира, ударно провели концовку, отыграв матчболы соперника.

Сборные Бразилии и Италии борьбу за 3-е место в последний день соревнования вели заочно и только благодаря лучшему общему соотношению партий южноамериканская команда финишировала третьей. Она едва не поплатилась за эксперименты своего тренера Бернардиньо, не включившего в заявку на матч с Китаем основного диагонального Висото (выиграть удалось лишь со счётом 3:2) и за поражение в матче с нашедшей свою игру сборной Сербии. Итальянцы опустились на 4-е место после 9-го тура, когда во встрече со сборной Польши, выигрывая со счётом 2:0, не довели дело до победы.

Сборная России стала обладателем Кубка мира во второй раз, причём к новой победе оказались причастны двое триумфаторов Кубка мира 1999 года — Сергей Тетюхин и Роман Яковлев, имевшие большой перерыв в выступлениях за национальную команду. К услугам «ветеранов» прибегли и другие сборные — за поляков играл лучший связующий олимпийского турнира 2008 года Павел Загумный, за бразильцев — олимпийский чемпион Афин-2004 Густаво, за итальянцев — снова проявивший себя на позиции центрального блокирующего Алессандро Феи.В таблице показано количество очков, имевшихся у участников Кубка мира после каждого игрового дня, в скобках — места, занимаемые командами в турнирной таблице. За победы со счётом 3:0 и 3:1 присуждалось 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражения 1:3 и 0:3 — 0 очков.''

Результаты

Первый раунд

Нагоя

Кагосима

Второй раунд

Осака

Кумамото

Третий раунд

Фукуока

Хамамацу

Четвёртый раунд

Токио, Yoyogi National Stadium

Токио, Tokyo Metropolitan Gymnasium

Турнирная таблица

Призёры

Индивидуальные призы 
 MVP:  Максим Михайлов
 Лучший нападающий:  Ахмед Салах
 Лучший блокирующий:  Марцин Можджонек
 Лучший на подаче:  Кристиан Савани
 Лучший связующий:  Лучано Де Чекко
 Лучший на приёме:  Сержио
 Лучший в защите:  Никола Росич
 Лучший либеро:  Жэнь Ци
 Самый результативный: Фернандо Эрнандес

См. также 
 Кубок мира по волейболу среди женщин 2011
 Волейбол на летних Олимпийских играх 2012 (квалификация, мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

2011 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 2011 года
Декабрь 2011 года
Спорт в Японии в 2011 году